Ла Табикера има више значења:

 Ла Табикера (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Табикера (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Табикера (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Табикера (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Табикера (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику